Newhouse ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Newhouse (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Donald Newhouse (* 1930), US-amerikanischer Verleger
 Flower A. Newhouse (1909–1994), christliche Mystikerin und Autorin
 Fred Newhouse (* 1948), Leichtathlet
 Ludwig Newhouse, Mannheimer Unternehmer und Eisenbahnpionier
 Mark Newhouse (* 1985), US-amerikanischer Pokerspieler
 Robert Newhouse († 2014), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 S. I. Newhouse junior (1927–2017), US-amerikanischer Verleger
 Sheldon Newhouse (* 1942), US-amerikanischer Mathematiker
 Susan Newhouse († 2015), US-amerikanische Philanthropin

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Newhouse (Minnesota)
 Newhouse (Utah)